Ulrich kan som auktorsförkortning betyda:

 Andreas Ulrich
 Carl Jost Ulrich
 Edward Oscar Ulrich
 Hans Ulrich
 Wilhelm Ulrich

Robotskapade auktorsförkortningar